Night of Champions – competizione internazionale di bodybuilding
 Night of Champions – evento di wrestling della WWE
 Night of Champions – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Night of Champions – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment